Sunnyvale ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in Neuseeland
Sunnyvale (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten
Sunnyvale (Kalifornien)
Sunnyvale (Texas)